Christ Episcopal Church and Parish House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Christ Episcopal Church and Parish House (North Carolina), NRHP-Nr. 73001320
 Christ Episcopal Church and Parish House (Tennessee), NRHP-Nr. 77001278